McLachlan, MacLachlan eller Mac Lachlan är ett efternamn med gaeliskt ursprung.

Personer
 Kyle MacLachlan (född 1959), amerikansk skådespelare och regissör
 Sarah McLachlan (född 1968), kanadensisk singer-songwriter
 Robert McLachlan (1837–1904), biolog

Se även 
 McLachlan (auktor)

Skotska efternamn